Un troubadour est un poète-musicien de langue d'oc au Moyen Âge
 Le style troubadour est un courant artistique néoclassique du  (voir notamment Peinture de style troubadour)

Œuvres 
 De troubadour, une chanson de Lenny Kuhr lauréate du concours Eurovision de la chanson 1969
 Troubadour, un album de JJ Cale sorti en 1976
 Troubadour, un album de K'Naan sorti en 2009
 Troubadours, un film documentaire américain réalisé par Morgan Neville en 2011

Groupes 
 Les Troubadours, un groupe musical des années 1960.
 Les Fabulous Trobadors, un groupe musical toulousain fondé en 1987.

Autres 
 Le Troubadour, une boîte de nuit de Los Angeles